Slätskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Slätskäret (norr om Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Slätskäret (sydöst om Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Slätskär

Robotskapade Finlandförgreningar